Боложо́вка — топоним:

 Боложовка — село в Шумском районе Тернопольской области Украины
 Боложовка — река в Хмельницкой и Тернопольской областях Украины